Danu, Danú  eller Dañu kan syfta på:

 Danu (keltisk mytologi) – en mytologisk gestalt i keltisk mytologi
 Danu (indisk mytologi) – en mytologisk gestalt i indisk mytologi

Geografi

Mexiko 

 Dañu, ort, Hidalgo, Nopala de Villagrán,

Se även
 Donau
 Don (mytologisk gestalt) – en mytologisk gestalt i keltisk mytologi

Robotskapade Mexikoförgreningar